Friedrich Hirschl – ex calciatore austriaco
 Imre Hirschl – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 Nikolaus Hirschl – lottatore austriaco